Niemcy:
 Weiß – dzielnica Kolonii
 Weiß – rzeka, dopływ Sieg

Osoby:
 Bernhard Weiß (1880–1951) – niemiecki prawnik pochodzenia żydowskiego
 Gerald Weiß (ur. 1960) – wschodnioniemiecki lekkoatleta
 Kathleen Weiß (ur. 1984) – niemiecka siatkarka
 Nathan Weiß (1851–1883) – austriacki lekarz, neurolog i elektroterapeuta
 Otto Weiß (1907–1955) – niemiecki oficer Luftwaffe

Inne:
 Weihs
 Weis
 Weiss
 Weisz